

Chimica 
 R67 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R67 – strada regionale Port Alfred – Queenstown (Sudafrica)